Rivalda – Demeter Imre 1959-ben megjelent színházi anekdota gyűjtemény kötete
 Rivalda (1969–1991, majd 2005–2008) – A budapesti Magvető Könyvkiadó évente megjelenő könyvsorozatának, drámaantológia sorozatának a sorozatcíme
 Rivalda, Rivalda magazin (1910?–?) – Egyed Zoltán szerkesztette színházi lap
 Rivalda (1991–) – Kulturális társasági magazin
 Rivalda Fesztivál (2010–) – a Vidéki Színházak Találkozója Magyarországon